Луаре́ () — департамент во Франции, один из департаментов Центр — Долина Луары. Порядковый номер — 45. Административный центр — Орлеан. Население — 674 913 человек (2010).

География 
Площадь территории — 6775 км².

История 
Луаре был одним из первых департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Возник на территории бывшей провинции Орлеане. Название происходит от реки Луаре, притока Луары.

Достопримечательности 
 Шамероль — старинный замок на воде в коммуне .

Примечания